Брези могу бити:

 Брези (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Брези (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Брези (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Брези (Стракоњице), насељено мјесто у округу Стракоњице, Јужночешки крај, Чешка Република